

Televisione 
 TRS Tele Radio Sciacca  – emittente televisiva siciliana
 TRS TV  – emittente televisiva lombarda

Economia 
 TRS (Total return swap)  – il Total Return Swap è un contratto finanziario derivato.

Elettronica 
 TRS (tip, ring, sleeve)  – un altro nome per il Connettore Jack

Codici 
 TRS  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari di Trieste (Italia)